Рубенян, Рубинян:
 Рубениды (, Рубиняны) — династия правителей Киликийского армянского государства в 1080—1375 гг. 
 Рубенян, Арутик Артушевич — советский и греческий борец греко-римского стиля, чемпион СССР (1988).
 Рубинян, Карапет Рубенович — армянский политик, бывший заместитель председателя Национального собрания Армении (1995—1998)
 Сона Рубенян — армянская певица. Представительница Армении на Новой Волне 2014.